1e Leger (Canada) - Canadese legereenheid
 1e Leger (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 1e Leger (Polen) - Poolse legereenheid
 1e Leger (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid
 1e Leger (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid